HUQ steht für:
 Flughafen Hun (IATA-Code), libyscher Flughafen

Huq steht für:
 Abul Kasem Fazlul Huq (1873–1962), bengalischer Politiker und Premierminister
 Anisul Huq (* 1956), bangladeschischer Politiker, Abgeordneter und Minister
 Saleemul Huq (* 1952), bangladeschischer Klimawissenschaftler

huq steht für:
 Tsat (Sprache) (ISO-639-3-Code), chamische Sprache der Utsul in der chinesischen Provinz Hainan

Siehe auch:
 Haq
 Haque

Abkürzung